Beraun ist die deutsche Bezeichnung für:
 Beroun, eine Stadt in Tschechien
 Berounka, ein Fluss in Tschechien
 Berounka-Subprovinz, eine geomorphologische Subprovinz in Tschechien, die sich weitgehend mit dem Einzugsgebiet der Berounka deckt